The Best American Science Writing — ежегодная антология научно- популярных статей, публикуемых в США, которая начала публиковаться в 2000 году. Серия книг была опубликована издательством Ecco Press (HarperCollins) и завершилась после выпуска 2012 года. Редактором серии был Джесси Коэн. Серия не имеет отношения к <i>The Best American Science and Nature Writing</i>, которая является частью The Best American Series от Houghton Mifflin Harcourt.

Приглашенные редакторы 

 2000: Джеймс Глейк 
 2001: Тимоти Феррис 
 2002: Мэтт Ридли 
 2003: Оливер Сакс 
 2004: Дава Собель 
 2005: Алан Лайтман
 2006: Атул Гаванде 
 2007: Джина Колата 
 2008: Сильвия Насар 
 2009: Натали Энджер 
 2010: Джером Групман 
 2011: Ребекка Склут и Флойд Склут 
 2012: Митио Каку 

В 2010 году HarperCollins также опубликовала сборник The Best of the Best American Science Writing . В книге собраны отрывки, предложенные десятью предыдущими редакторами, каждый из которых выбрал свои любимые эссе для переиздания в сборнике.

Примечания

Ссылки 

 Джесси Коэн в HarperCollins
Антологии